Si sono svolte due battaglie con questo nome:
 Battaglia dei due fiumi - avvenuta del 671 in Scozia, tra Pitti e Regno di Northumbria
 Battaglia dei due fiumi - avvenuta nel 1941 nell'area compresa tra i fiumi Dnestr e Bug Orientale, tra lo CSIR, reparti tedeschi e l'Armata Rossa